Hypnogorgia nutans är en korallart som beskrevs av author unknown. Hypnogorgia nutans ingår i släktet Hypnogorgia och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
nutans